Hermann Herder ist der Name folgender Personen:

* Hermann Herder (Verleger, 1864) (1864–1937), deutscher Verleger
 Hermann Herder (Verleger, 1926) (1926–2011), deutscher Verleger
Hermann Herder (Fagottist) (1936–2011), deutscher Fagottist